Victor Hugo in 1877 – sonet angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Second Series, wydanym w Londynie w 1878 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus i wznowionym w Nowym Yorku w 1885. Wiersz jest poświęcony francuskiemu poecie, prozaikowi i dramaturgowi, a także działaczowi na rzecz demokracji republikańskiej, Wiktorowi Hugo, którego Swinburne wysoko cenił. Utwór jest napisany pentametrem jambicznym i rymuje się abba abba cddcee. Jest to więc sonet francuski.

Above the spring‑tide sundawn of the year,
A sunlike star, not born of day or night,
Filled the fair heaven of spring with heavenlier light,
Made of all ages orbed in one sole sphere
Whose light was as a Titan's smile or tear;
Then rose a ray more flowerlike, starry white,
Like a child's eye grown lovelier with delight,
Sweet as a child's heart‑lightening laugh to hear;
And last a fire from heaven, a fiery rain
As of God's wrath on the unclean cities, fell
And lit the shuddering shades of half‑seen hell
That shrank before it and were cloven in twain;
A beacon fired by lightning, whence all time
Sees red the bare black ruins of a crime. 

Swinburne był z przekonań demokratą i w swojej twórczości dawał wyraz swoim poglądom, pisząc wiersze między innymi dla Giuseppe’a Mazziniego i Lajosa Kossutha. Gloryfikował też Giuseppe’a Garibaldiego, przywódcę ruchu zjednoczenia Włoch.
Zobacz też: The Statue of Victor Hugo, To Victor Hugo

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1878